Magdalena Saská (7. března 1507, Drážďany – 25. ledna 1534, Berlín) byla sňatkem braniborskou markraběnkou, což znamenalo korunní princeznou braniborského kurfiřtství.

Život 
Magdalena se narodila jako dcera vévody Jiřího Saského a jeho manželky Barbory, dcery polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské, která byla dcerou krále Albrechta II. Habsburského.

Její babička Alžběta, matka Jagellonců,královna polská, si v 60. letech 15. století nárokovala jakožto mladší dcera poslední lucemburské dědičky, české královny Alžběty Lucemburské, lucemburské vévodství. Ačkoli v žádném případě nebyla dědičkou své babičky, měla se Magdalena provdat za dědice babiččiny starší sestry. Jáchym, budoucí braniborský kurfiřt, byl nejstarším synem a dědicem dalšího lucemburského žadatele, Jáchyma I. Braniborského, nejstaršího syna a dědice Markéty Saské, která byla nejstarší dcerou a dědičkou Anny Habsburské a Viléma III. Durynského. Anna Habsburská byla starší sestrou Magdaleniny babičky Alžběty.

Sedmnáctiletá Magdalena se tedy 6. listopadu 1524 v rodných Drážďanech provdala za o dva roky staršího Jáchyma Hektora, budoucího braniborského kurfiřta. Z deset let trvajícího manželství se narodilo sedm dětí, z nichž se tři dožily dospělosti:

 Jan Jiří Braniborský (11. září 1525 – 8. ledna 1598), braniborský markrabě a kurfiřt,
 ⚭ 1545 Žofie Lehnická (1525–1546)
 ⚭ 1548 Sabina Braniborsko-Ansbašská (12. května 1529 – 2. listopadu 1575)
 ⚭ 1577 Alžběta Anhaltsko-Zerbstská (15. září 1563 – 8. listopadu 1607)
 Barbora Braniborská (10. srpna 1527 – 2. ledna 1595), ⚭ 1545 Jiří II. Břežský (18. července 1523 – 7. května 1586), lehnicko-břežský kníže
 Alžběta Braniborská (1528–1529)
 Fridrich Braniborský (12. prosince 1530 – 2. října 1552), kníže-arcibiskup v Magdeburgu a kníže-biskup v Halberstadtu
 Albrecht Braniborský (*/† 1532)
 Jiří Braniborský (*/† 1532)
 Pavel Braniborský (*/† 1534)

Magdalena zemřela na počátku roku 1534, ještě před manželovým nástupem na trůn. Mladý vdovec se poté oženil s její sestřenicí Hedvikou Jagellonskou, dcerou polského krále Zikmunda I.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hohenzollernové
Braniborské markraběnky
Narození v roce 1507
Narození 7. března
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1534
Úmrtí 25. ledna
Úmrtí v Berlíně
Ženy